Brea de Tajo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Brea de Tajo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Brea de Tajo är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Brea de Tajo. Runt Brea de Tajo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Mondéjar,  km norr om Brea de Tajo. Trakten runt Brea de Tajo består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Madrid